Альпийская хоккейная лига () — международная профессиональная хоккейная лига, в которой принимают участие клубы из Австрии, Словении и Италии. Лига была основана летом 2016 года в результате слияния Интернациональной лиги () и ряда команд итальянской Серии А. 

Основными причинами создания лиги послужили расформирование австрийской Национальной лиги и тяжёлое положение клубного хоккея в Словении. По уровню мастерства в Австрии находится между Ледовой хоккейной лигой (где играют сильнейшие австрийские клубы) и Национальной любительской лигой.

Текущий состав

Ссылки 
 Сайт Австрийской хоккейной федерации
 Сайт ИИХФ

Хоккей с шайбой в Австрии
Хоккей с шайбой в Словении
Хоккей с шайбой в Италии
Хоккейные лиги Австрии
Лиги
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Словении
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Италии
Хоккейные лиги